Jørgen Johansen har flere betydninger:

 Jørgen Johansen (17. november 1922 − 12. maj 1991) - dansk professionel bokser i letvægt.
 Jørgen Johansen (fodbolddommer) (født 10. april 1956) – dansk fodbolddommer.
 Jørgen Johansen (fodboldspiller) (24 februar 1928 – 6. november 1994) - dansk fodboldspiller.
 Jørgen Wæver Johansen (født 1972) - tidligere grønlandsk politiker.
 Jørgen Johansen (borgmester) (født 1965) - borgmester i Allerød siden 2014.